Manassés Apaúnio () foi um nobre armênio do , ativo no reinado do xá  . O católico  organizou um sínodo que foi rejeitado pelo xá. Em resposta, organizou outro de bispos e nacarares em Artaxata, que reiterou a lealdade armênia aos sassânidas e ao cristianismo. Manassés participou dessa reunião. Depois, foi um dos nobres que foram à corte de Ctesifonte para falar com Isdigerdes e confirmar sua lealdade. Na revolta conduzida por  contra o xá, Manassés ficou ao lado de , que era pró-persa.

Bibliografia 

 

 

 

Família Apaúnio
Armênios do século V
Rebelião de Vardanes II Mamicônio